Dvojka () — словацкий развлекательно-информационный государственный канал.

Краткая история

Предыстория (1970 - 1993) 
10 мая 1970 Чехословацкий комитет по радиовещанию и телевидению на втором канале запустил канал ČST2.  В 1973 году вещание телеканала распространилось на территорию всей Словакии в ЧССР. В 1990 году ретрансляция ČST2 на Словакию было приостановлено, на его частоте Словацкий комитет по радиовещанию и телевидению запустил канал S1.

STV2-Dvojka (с 1993) 
Начал вещание 1 января 1993 года под названием STV 2, вещание S1 было прекращено. С 2004 года носит современное название. В настоящее время «Dvojka» — часть общественного мультиплекса телевидения Словакии.

Транслируемые программы и телесериалы 

 Anjeli strážni
 Colnica
 Família
 Filmorama
 Správy a komentáre
 Regionálny denník
 Národnostný magazín
 Maďarský magazín
 Správy - Hírek
 Test magazín
 Večer pod lampou

 Umenie 13
 Reportéri juniori
 VAT - veda a technika
 Živá panoráma
 Zasadnutie NR SR
 Odpískané
 Športové ozveny
 Separé
 Elixír
 5 minút po dvanástej
 Tempo

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Словацкого телевидения 

Общественные телеканалы Словакии
Телеканалы, запущенные в 1970 году
Радио и телевидение Словакии
Телеканалы на словацком языке
Общественные телеканалы по алфавиту
Общественные телеканалы общей тематики
Общественные HD-телеканалы